

Кілішоая () — село у повіті Ясси. Входить до складу комуни Думешть.

Кілішоая () — село у Ніспоренському районі.